Dies ist die Liste aller Filme, die einen Oscar gewonnen haben. Die Liste enthält die ausgezeichneten Filme einschließlich der 94. Oscar-Verleihung vom 20. April 2022. In der Auflistung werden auch die „Sonderpreise“ berücksichtigt, wodurch beispielsweise Vom Winde verweht auf zehn Oscars kommt (Acht Kategorien + zwei Sonderpreise). Dennoch zählen die Sonderpreise nicht als Nominierungen, da sie ohne Konkurrenz verliehen werden.

Bisher gelang es den folgenden drei Filmen, alle der fünf wichtigsten Sparten (Big Five: Film, Regie, Drehbuch, Hauptdarstellerin, Hauptdarsteller) zu gewinnen: Es geschah in einer Nacht (1935), Einer flog über das Kuckucksnest (1976), und Das Schweigen der Lämmer (1992).

Die meisten Nominierungen erhielten die Filme Alles über Eva (1950), Titanic (1997) und La La Land (2016) mit je 14 Nominierungen. 13 Nominierungen erhielten bisher 10 Filme, 17 Filme erhielten 12 Nominationen. Die meisten Oscars, nämlich 11, erhielten bisher drei Filme: Ben Hur (1959), Titanic und Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003). Die Filme Am Wendepunkt (1977) und Die Farbe Lila (1985) gingen trotz je 11 Nominationen leer aus.

Der größte „Clean Sweep“ (Oscars in allen nominierten Kategorien erhalten) gelang ebenfalls Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs mit 11 Nominierungen und entsprechend auch 11 erhaltenen Oscars.

Liste der Filme 
Die Liste ist alphabetisch nach den (meist englischen) Originaltiteln sortiert. Filme, die den Oscar für den besten Film gewonnen haben, sind blau hinterlegt in Fettschrift.

Anmerkungen

Weblinks 
 Datenbank mit allen Oscar-Verleihungen

!